Mamo, é uma música interpretada por Anastasia Prikhodko. A Rússia escolheu esta música para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009, organizado precisamente pela Rússia.

A música será apresentada na Final do Festiva, no 16 de maio de 2009.

Canções do Festival Eurovisão da Canção